Schmakow ist der Familienname folgender Personen:

 Fjodor Schmakow († 2009), sowjetischer Schauspieler
 Nikolai Michailowitsch Schmakow (1936–1993), sowjetischer Ringer
 Witali Schmakow (* um 1960), weißrussischer Badmintonspieler